Aes, een term om Romeinse munten mee aan te duiden.
 Advanced Encryption Standard, een computerversleutelingstechniek
 Auger-elektronspectroscopie, een techniek die wordt gebruikt om elementanalyse op oppervlakken uit te voeren. 
 Atomaire-emissiespectrometrie, een techniek waar aan het emissiespectrum van elementen wordt gemeten om gehalten te bepalen.
 Audio Engineering Society, een internationale vereniging van ontwikkelaars, makers en gebruikers van professionele audio.
 AES (paard), ofwel Anglo European Studbook